Al MacNeil
 Angus MacNeil
 Carole MacNeil
 Charles Grant MacNeil
 Cornell MacNeil
 Hermon Atkins MacNeil
 Ian Roderick Macneil
 John MacNeil
 Kenzie MacNeil
 Kevin MacNeil
 Neil MacNeil
 Rita MacNeil
 Robert MacNeil
 Wade MacNeil

Veja também 
 McNeil
 McNeill
 MacNeill
 McNeal
 MacNeal
 MacNeille

Desambiguação